Wang Yang (ur. 1955) – chiński polityk
 Wang Yang (ur. 1989) – chiński piłkarz